Wu Yanyan (née en 1978), nageuse chinoise
Wu Yanyan (née en 1987), pentathlonienne chinoise